Madrassa Bou Inania (Meknes)
 Madrassa Bou Inania (Fes)